Tréméven – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Côtes-d’Armor.
 Tréméven – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Finistère.